Mit dem Namen Chungar wird bezeichnet:

 Chungar (Peru), Minendorf im peruanischen Anden-Hochland,
 Chungar-Mine, eine von der Volcan Compañía Minera betriebene Mine in Peru
 Cerro Chungar, Berggipfel im peruanischen Anden-Hochland im Quellgebiet des Río Huaura
 Laguna Marca Chungar, See im peruanischen Anden-Hochland
 Chungar (Kaste), Kaste von Parias im Raum Lahore, Pakistan
 Chungar (Indien), Siedlung im Staat Jammu und Kashmir im nordwestlichen Indien
 Chungar (Herat), Siedlung 10 km südöstlich der Stadt Herat in Afghanistan
 Lago Chungará (Lake Chungar), See im Nationalpark Lauca im nördlichen Chile in der Grenzregion zu Peru und Bolivien
 Chungar (Trekking) (4482 m Meereshöhe), Trekking-Siedlung im Himalaya-Staat Himachal Pradesh in Indien, zwischen Zaur Dung und Takling Maidan am linken Ufer des Takling nala
 Eslām Chūngar, Kleinstadt in der Provinz Juzjan im nördlichen Afghanistan
 Chungar Chal, Wasserkraftwerk (im Bau) im Staat Uttaranchal im nördlichen Indien
 Koh-i-chungar, Teilabschnitt des Tashkurghan-Flusses in der Provinz Badakhshan im nordöstlichen Afghanistan